NBA Live (в 2010—2011 — NBA Elite) — серия видеоигр от EA Sports, один из наиболее успешных баскетбольных симуляторов. Основана на профиле Национальной баскетбольной ассоциации.

История 
Предшественницей NBA Live была серия NBA Playoffs, впервые выпущенная в 1989 году для MS-DOS-совместимых компьютеров и перенесённая в 1991 году на платформу Sega Mega Drive/Sega Genesis. Первая игра в серии — Lakers versus Celtics имела вид с бока площадки (горизонтальный), последующие перешли на изометрию, а затем на 3D. NBA Showdown 94 для SNES стала последней игрой в серии перед переходом к NBA Live.

NBA Live 95 из новой серии была выпущена 3 декабря 1994 года для приставок Sega Mega Drive/Genesis и SNES. Функция создания игрока здесь не поддерживалась и была внедрена только в следующем выпуске. В NBA Live 98 впервые установлена поддержка графических карт 3Dfx. Начиная с NBA Live 2000 предусмотрен выбор «Команд всех звёзд», где представлены лучшие игроки НБА с 50-х по 90-е годы (разбиты на команды по декадам). NBA Live 07 начал поддерживать платформы PlayStation 2, Xbox, PlayStation Portable и Xbox360; следующий выпуск также поддерживал PlayStation 3 и Wii.

В 2010 году после выпуска NBA Live 10 серия NBA Live пережила ребрендинг. В период с 2010 по 2011 год серия продолжала выходить под заголовками NBA Elite (для Xbox 360 и PS3) и NBA Jam (для Wii). Однако актуальная на тот момент  была холодно встречена общественностью, а из-за проблем с разработкой работы над игрой были прекращены вскоре после релиза.

В 2012 году серии было возвращено название EA Live. Однако разрабатывавшаяся игра  была отменена незадолго до релиза в связи с проблемами в движке игры. В 2013 году серия была возрождена выпуском игры . По состоянию на 2018 год, последней игрой серии является NBA Live 19, вышедшая 7 сентября 2018 года на PS4 и Xbox One. Игрокам предстоит покорять режимы карьеры The League и The Street.

Игры серии

Примечания

Ссылки 
 

Серии компьютерных игр